Alejandro Damián Domínguez – calciatore argentino
 Alejandro Domínguez Escoto – calciatore messicano
 Alejandro Guillermo Domínguez Wilson – Smith –  dirigente sportivo paraguaiano
 Alejandro Domínguez – ex hockeista su pista e allenatore di hockey su pista argentino